Dies ist eine Liste der Länder und Territorien der Welt, nach ihrer Einwohnerzahl geordnet.

Die Einträge in dieser Liste umfassen diejenigen der Norm ISO 3166-1, zu der souveräne Staaten und abhängige Gebiete gehören. Größtenteils nicht anerkannte Staaten, die nicht in ISO 3166-1 enthalten sind, werden in der Rangliste aufgeführt, jedoch nicht mit einer Rangnummer versehen. Unbewohnte Gebiete sind ebenfalls nicht enthalten. Territoriale Einteilungen beruhen auf der Definition der Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen, welche die Schätzungen erarbeitet.

Historische Entwicklung 

Das jährliche Bevölkerungswachstum betrug von der Zeit der landwirtschaftlichen bis zur industriellen Revolution weniger als 0,1 % jährlich und war in einigen Zeiträumen sogar negativ. Mit Beginn der industriellen Revolution begann sich das weltweite Bevölkerungswachstum deutlich zu beschleunigen. Der Höhepunkt wurde im Jahr 1962 erreicht, mit einer Steigerung der Weltbevölkerung von 2,1 %. Seitdem sinkt die Rate des Wachstums und lag 2017 bei 1,16 %. Die Auswirkungen dieses Wachstums auf die Größe der Weltbevölkerung war enorm. Die Milliardengrenze wurde erstmals am Anfang des 19. Jahrhunderts erreicht und innerhalb des 20. Jahrhunderts wuchs die Anzahl der Menschen von 1,7 Milliarden auf 6,1 Milliarden. 2022 überschritt die Weltbevölkerung die Marke von acht Milliarden.

Liste 
Liste der Länder und Territorien nach Bevölkerungszahl am 1. Juli 2022.

Alle Angaben beruhen auf Daten der Vereinten Nationen.

Siehe auch 
 Liste der Staaten der Erde
 Liste von Staaten und Territorien nach Fläche
 Liste der Länder nach Geburtenrate

Einzelnachweise 

Liste (Staaten)
Liste (Demografie)
Bevölkerungsgeographie
Bevölkerungspolitik
!

Anmerkungen